Cranbrook est le nom de plusieurs villes, quartiers ou régions dans le monde.

Cranbrook, ville du Devon en Angleterre
 Cranbrook, ville du Kent en Angleterre
 Cranbrook, ville du Londres en Angleterre

Cranbrook, municipalité de la Colombie-Britannique

Comté de Cranbrook, zone d'administration locale de l'Australie-Occidentale